Kuc – niewielki koń
 Kuc – jezioro w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Osoby o takim nazwisku:
 Aleksander Kuc – polski reżyser i scenarzysta filmowy
 Aleksander Kuc – polski duchowny i działacz ewangelikalny
 Bazyli Kuc – białoruski działacz polityczny
 Bożenna Kuc - polska nauczycielka, posłanka na Sejm
 Dariusz Kuc – polski operator filmowy
 Jarosław Kuc – polski hokeista
 Kamil Kuc – polski scenograf i dekorator wnętrz
 Maciej Kuc – polski dziennikarz
 Wiesław Kuc – polski polityk
 Wołodymyr Kuc – radziecki lekkoatleta